gromada Błażkowa (powiat jasielski)
 gromada Błażkowa (powiat kamiennogórski)